James Williams – attore 
 James Williams – musicista statunitense 
 James Williams – schermidore statunitense
 James Williams – calciatore nordirlandese
 James Williams – atleta britannico
 James Williams (n. 1967) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo defensive back
 James Williams (n. 1978) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo wide receiver